Kecskemét beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kecskemét
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kecskemét
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kecskemét